53-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 7 по 13 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал польский велогонщик Михал Квятковский.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории команд. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 154 гонщика. До финиша гонки доехали 135 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 992,5 километров. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки. Вся гонка отдавала дань памяти Микеля Скарпони, победителю 2009 года и трагически погибшему в апреле 2017 года, а пятый этап финишировал в его родном городе — Филоттрано.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2018 году
Март 2018 года